El término ópera (u opera) puede hacer referencia:

 a la ópera, un drama cantado y acompañado con instrumentos que se escenifica teatralmente;
 a la ópera china, una forma de drama practicado en China.

Además, puede referirse a:

 a Opera, una compañía de bicicletas;   
 a Ópera, una película mexicana del 2007, del director, escritor y productor de cine Juan Patricio Riveroll;
 a Ópera, una estación del Metro de Madrid (España);
 a Opera, una localidad y un municipio de la provincia de Milán (Italia);
 a OPERA (acrónimo inglés de Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus), un experimento de física de partículas, diseñado para estudiar el fenómeno de la oscilación de neutrinos;
 a Opera Soft, una compañía de videojuegos española de la década de 1980;
 a Opera, un navegador web multiplataforma;
 a Opera Software, una compañía de software noruega, creadora del navegador Opera;
 al Teatro Ópera, un antiguo teatro de Buenos Aires (Argentina).